«Positively Somewhere» — другий студійний альбом американської поп-співачки Дженніфер Пейдж. Реліз відбувся 18 вересня 2001 року.

Список композицій 
"These Days" (Phil Thornalley / Colin Campsie) (кавер-версія гурту Bardot)
"Here with Me" (Matt Bronleewe / Tiffany Arbuckle Lee / Thad Beaty / Matt Stanfield) (Plumb cover)
"Stranded" (Matt Bronleewe / Tiffany Arbuckle Lee) (кавер-версія Plumb)
"Make Me" (Andy Goldmark / Mark Mueller)
"Way of the World" (Mark Hammond / Robin Scoffield) (кавер-версія Don Philip)
"Not This Time" (Дженніфер Пейдж / Lars Halvor Jensen / Martin Michael Larsson / Kim Bullard)
"You Get Through" (Jennifer Paige / Russ DeSalvo / Arnold Michel Roman)
"Feel So Far Away" (Chance Scoggins)
"The Edge" (Jennifer Paige / Trina Harmon / Kasia Livingston)
"Tell Me When" (Jennifer Paige / Christopher Ward / Steve Booker)
"Stay the Night" (Jennifer Paige / Andy Goldmark / Andreas Carlsson)
"Vapor" (West / Lloyd)

Бонусні треки
"While You Were Gone"
"Saturday Girl"
"Things Are Looking Up"

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Дженніфер Пейдж 

Альбоми Дженніфер Пейдж